Groslier est un patronyme français, notamment porté par :
 George Groslier (1887-1945), scientifique, archéologue et ethnologue français ayant passé sa vie au Cambodge
 Bernard-Philippe Groslier (1926-1986), fils du précédent, archéologue français, spécialiste de l'art Khmer